Шафии́тский мазха́б () — одна из правовых школ в суннитском исламе, основателем которой является Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии. Этот мазхаб сложился под сильным влиянием ханафитского и маликитского мазхабов и воспринял их особенности.

Источники 

Для вынесения правового решения (фетвы) шафиитские правоведы используют Коран, Сунну пророка Мухаммеда, единодушное мнение авторитетных правоведов, мнение сподвижников пророка Мухаммеда, суждения по аналогии, и истисхаб.
 Коран и Сунна рассматриваются совместно как единое Откровение. Апеллировать к Сунне можно лишь в случае, когда в Коране нет буквального подтверждения той или иной мысли; при этом хадисы, переданные мединцами, принимаются безоговорочно.
 Иджма рассматривается как дополнение к Корану и Сунне, к которому можно обращаться в случае, если ни в Коране, ни в Сунне нет полной ясности по какому-то вопросу. Берутся во внимание решения по этому вопросу, которые были приняты только муджтахидами-мединцами.
 Кияс можно использовать только для выбора нужного материала из предыдущих источников.
 Истихсан (применение предпочтительного мнения в случае, если формально верное применение кыяса ведёт к противоречию с другими постулатами религии) полностью отвергается.
 Из маликитского мазхаба заимствован принцип выведения правового решения на основе свободного суждения о его общественной пользе или на основе норм обычая (урф). По другим данным, истислах в шафиитском мазхабе отвергается.

Распространение 
Начиная со 199 года хиджры шафиитский мазхаб приобрёл большую популярность в Египте. Длительное время он преобладал в Иране и сохранил последователей, несмотря на то, что официальной идеологией государства является сегодня шиизм. В Ираке и Мавераннахре шафиитский мазхаб спорил в популярности с ханафитским. Сегодня он является доминирующим в Сирии, Ливане, Палестине и Иордании, имеет многочисленных последователей в Ираке, Пакистане, Индии, Малайзии, Брунее и бóльшей части Индонезии, на крайнем юге Таиланда и мусульманской части Филиппин. В Российской Федерации шафиитский мазхаб ислама доминирует в Чечне, Ингушетии и бóльшей части Дагестана (нигде кроме этих трёх республик, данный мазхаб не распространён на территории постсоветского пространства). Положения шафиитского мазхаба легли в основу законодательства Сомали, Коморских Островов и других исламских государств.

Шафиитская литература 
 Мухаммад аш-Шафии, «Китаб аль-Умм», «ар-Рисаля»;
 Абу Ибрахим аль-Музани, «Мухтасар аль-Музани»
 Абу Хамид аль-Газали, «аль-Мустасфа мин ильм аль-усуль»;
 Абу Шуджа аль-Исфахани, «Гаят ат-такриб»;
 Мухйиддин ан-Навави, «»;
 Ибн Хаджар аль-Хайтами «Тухфат аль-Мухтадж би шарх аль-Минхадж»
 Ахмад ибн Накиб аль-Мисри, «Умдат ас-Салик ва Уддат ан-Насик».

Примечания

Литература